Miejscowości w USA:
 Bluffdale – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Salt Lake
Gminy w USA:
 Bluffdale (ang. Bluffdale Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Greene